Sainte-Colome
Colome (Dacota do Sul)

Desambiguações de topônimos